Den här artikeln innehåller opinionsmätningar inför riksdagsvalet i Sverige 2022.

Medelvärde 
I detta avsnitt visas månadsvisa oviktade medelvärden av opinionsundersökningar av Demoskop (till oktober 2019), Sifo, Novus, Ipsos, Inizio (Demoskop/Inizio från oktober 2019) och Sentio, samt valresultatet september 2018. Vid flera mätningar av samma institut under samma månad används normalt månadens sista mätning. I avsnittet visas enbart riksdagspartier, varför summan inte blir 100 % då det finns opinionsstöd till partier utanför riksdagen. Även riksdagspartier som skulle hamna under 4 %-spärren vid mättillfället enligt opinionsundersökningarna inkluderas. Värden för juli interpoleras vissa år som medlet av juni och augusti, på grund av resultat från för få opinionsinstitut under juli.

Nedan räknas Liberalerna (L) in bland stödpartierna för regeringsblocket till och med maj 2021, och därefter till högeroppositionen. Detta baseras på att de ingick i budgetsamarbete sedan januariavtalet 2019, men sedan mars 2021 siktar på en borgerlig regering med stöd av SD i nästa riksdagsval. Nyamko Sabuni (L) förklarade sig icke förpliktigad av januariavtalet under regeringskrisen i juni 2021 och L röstade nej till Stefan Löfven i statsministeromröstningen den 7 juli 2021. Sifo Kantar summerar sedan april 2021 opinionen för och emot en regering med C, MP, S och V-stöd men utan L. Demoskop gör på samma vis sedan juli 2021. 

NOTERINGAR:
*) Mätning från Sentio saknas denna månad.

Fler sammanvägningar 
Flera opinionsinstitut och tidskrifter presenterar regelbundet andra sammanvägningar av olika väljarbarometrar, ofta med viktade medelvärden med högre vikt till stora mätningar än små:
 Omnis Omnipoll
 Kantar Sifo Svensk väljaropinion.
 TV4 Väljaropinion görs i samarbete med valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet.
 Mätningarnas mätning
 Engelskspråkiga Wikipedia.

Opinionsundersökningar

Mätmetoder 
Följande mätmetoder används:

Sifo 
”Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet om det vore val i dag?”

Källa: Sifo

Novus 
”Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet om det vore val i dag?”

Källa: Novus.

Ipsos 
”Om det var val till riksdagen idag, vilket parti skulle du då rösta på?” (Om respondenten inte svarar, ställs följdfrågan ”Vilket parti lutar det mest mot för dig?”.)

Källa: Ipsos

Skop 
”Vilket politiskt parti tycker du bäst om i rikspolitiken?”(före aug 2022)
På vilket parti  kommer du att rösta på (har du röstat på) i riksdagsvalet?

SCB 
”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?”

1 Kolumnen ”Blockskillnad med fyraprocentsspärren” är emellertid beräknad utifrån övriga kolumner.

Källa: SCB.

Demoskop/Inizio 
Inizio uppgick i november 2019 i Demoskop och dess undersökning togs över av Demoskop.
”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval idag?” (Om respondenten inte svarar, ställs följdfrågan ”Vilket parti lutar det mot?” och om den inte heller besvaras, ställs följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”.)

Källa: Inizio Demoskop.

Sentio 
”Hur skulle du rösta om det vore val till riksdagen i dag?”

SVT:s vallokalundersökning 
Undersökningen är baserad på intervjuer med över  personer.

Upphörda undersökningar

Demoskop (till oktober 2019) 
”Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” (Om respondenten inte svarade, ställdes följdfrågorna ”Vilket parti lutar det mest mot för dig?” och ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”.)
Demoskop använde telefonintervjuer.

Källa: Demoskop. Kolumnen ”Blockskillnad med fyraprocentsspärren” är emellertid beräknad utifrån övriga kolumner.

Se även 
 Resultat i val till Sveriges riksdag

Referenser 														
														
														
											

Riksdagsvalet i Sverige 2022
Opinionsundersökningar